Comitatul Lake, conform originalului din limba engleză, Lake County, este numele a douăsprezece comitate din Statele Unite ale Americii 

 Numite după Marile Lacuri în preajma cărora se găsesc
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)

 altele, denumite după alte lacuri, sunt
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Lake (dezambiguizare)
respectiv

 Comitatul Bear Lake, Idaho, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lake of the Woods, Minnesota, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Red Lake, Minnesota, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Salt Lake, Utah, statul  -- (Categorie și format)